Примера Дивисьон 1942 () — 12-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1942 на rsssf.com

1942
Аргентина
1942 год в Аргентине